En génétique humaine, l’haplogroupe R (M207) est un haplogroupe du chromosome Y.

Cet haplogroupe s'est répandu très tôt chez des populations nomades d'Eurasie, il se rencontre aujourd'hui sur tous les continents, principalement l'Europe, l'Asie centrale, l'Asie du Sud et chez les Indiens d'Amérique du nord (particulièrement les Algonquiens).

Origine 
Le plus ancien individu identifié comme porteur de l'haplogroupe R était un chasseur-cueilleur du Paléolithique qui vivait il y a environ  dans la région de l’Altaï en Sibérie. Ce qui suggérerait que cet haplogroupe paternel serait originaire du sud de la Sibérie ou d'Asie centrale.

Distribution 

Certains scientifiques considèrent que la présence de l'haplogroupe R chez les populations amérindiennes actuelles s'explique par des métissages avec des colons européens à la suite de la conquête de l'Amérique par les puissances européennes à partir du . D'autres spécialistes pensent que l'haplogroupe R était déjà présent chez les Amérindiens avant la colonisation européenne : en effet des chercheurs ont souligné la similitude frappante entre de nombreuses sous-clades de l’haplogroupe R-M173 trouvés en Amérique du Nord et celles trouvés en Sibérie, ce qui suggérerait des flux génétiques anciens entre la Sibérie et l’Amérique via le détroit de Béring.

Une des sous-clades de l’haplogroupe R appelée haplogroupe R-V88 est également répandue en Afrique, cette branche de l’haplogroupe R est très fréquente chez des populations parlant des langues afro-asiatiques de la branche tchadienne vivant dans la région du Sahel central. L’haplogroupe R-V88 atteint une fréquence de 95,5 % chez les Ouldémé, un groupe ethnique du Cameroun.

En Eurasie, l'haplogroupe R est associé aux proto-indo-européens et sa diffusion rapide en Eurasie semble être liée à l’expansion des langues indo-européennes.

Structure

Références

Voir aussi 
 Haplogroupe R1a (Y-ADN)
 Haplogroupe R1b
 Masol

Haplogroupe R